В список включены все парусные пассажботы ( переход +  лодка), состоявшие на вооружении Российского императорского флота.

Пассажботы представляли собой небольшие парусные суда, предназначавшиеся для перевозки пассажиров, почты и срочных грузов. В составе Российского императорского флота суда данного типа появились в начале XIX века. Применялись для поддержки связи между базами флота и эскадрами, доставки приказов и донесений, перевозки пассажиров и грузов.

В первой половине XIX века пассажботы использовались для организации регулярного пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом и Кронштадтом, пока не были заменены паровыми судами. О начале регулярного сообщения было сделано такое объявление:

Учреждённые для перевозу разного звания людей с их экипажем между Санкт-Петербургом и Кронштадтом пассажботы, отныне отправляться будут весною и осенью, то есть с открытия вод по 1 число 1 июля и с 15 августа до закрытия вод, один пассажбот в 9, а другой в 8, а летом с 1 июля по 15 августа, один в 11, а другой в 9 пополуночи, с платою за перевоз офицеров и нижних чинов воинской службы по 15 коп., с духовных, с дворян и всякого рода людей по 50 коп. с человека, а клади и экипажей по 10 коп. с пуда. Станция их в Санкт-Петербурге у Исакиевского моста, в Кронштадте у Итальянского пруда

На российских пассажботах использовался специализированный флаг, представлявший собой белое полотнище, на котором изображён пассажбот под парусами.

Легенда 
Список судов представлен в порядке очередности их спуска на воду, в рамках одного года — по алфавиту. Ссылки на источники информации для каждой строки таблицы списка и комментариев, приведённых к соответствующим строкам, сгруппированы и располагаются в столбце Примечания

Таблица:
 Наименование — имя судна.
 Размер — длина и ширина судна в метрах.
 Осадка — осадка судна (глубина погружения в воду) в метрах.
 Верфь — верфь постройки судна.
 Корабельный мастер — фамилия мастера, построившего или руководившего постройкой судна.
 Год включения в состав флота — год начала службы в составе флота.
 Год вывода из состава флота — год завершения службы в составе флота.
 История службы — основные места, даты и события.
 Примечания — ссылки на источники.
 н/д — нет данных.
Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблицы, кроме столбцов История службы и Примечания.

Список судов 
В разделе приведены все пассажботы, входившие в состав Российского императорского флота. Несли службу только в составе Балтийского флота.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пассажботы
Пассажботы